Боровлево — название населённых пунктов.

Россия 
 Боровлево — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Боровлево — деревня в Калининском районе Тверской области.